La Serie A1 1993-1994 è stata la 75ª edizione della massima serie del campionato italiano maschile di pallanuoto. 
A partire da questa edizione, le prime classificate della Serie A2 non hanno più partecipato ai Play-off scudetto; non ci sono state retrocessioni per l'allargamento a 14 squadre previsto per la stagione successiva.

Il Volturno ha dominato la stagione regolare ma si è arreso in finale al Posillipo che si è confermato campione d'Italia per il secondo anno consecutivo.

Risultati

Classifica

Play Off

Tabellone

Risultati

Semifinali

Finale Scudetto

Verdetti
 CN Posillipo Campione d'Italia

Bibliografia

Voci correlate
Serie A2 1993-94

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1993
Sport acquatici nel 1994
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto